Dietrich se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Gottfried Dietrich
 Christopher H. Dietrich
 David Nathaniel Friedrich Dietrich
 Friedrich Gottlieb Dietrich
 Helga Dietrich
 Werner Dietrich